Hestra (Småland), een plaats in het in Zweden gelegen landschap Småland
 Hestra (Östergötland), een plaats in het in Zweden gelegen landschap Östergötland